Божевільний геній (The Mad Genius) — американський докодексовий фільм-драма 1931 року.
 Божевільний геній — американський науково-фантастичний фільм 2017 року.